Brazzers — канадская порностудия и одноимённый порносайт, предоставляющий платный доступ к порнографическим материалам. Согласно рейтингу Alexa Internet, сайт занимает 140-е место, входя в «Топ-500 по всему миру». Quantcast приводит рейтинг brazzers.com среди «100 лучших». Сайт имеет более 18 миллионов уникальных посетителей. Brazzers является одним из крупнейших порносайтов в интернете.

6 февраля 2017 года доступ к сайту на территории Российской Федерации был заблокирован по решению Большеглушицкого районного суда Самарской области от 31 октября 2016 года из-за жалобы на порнографическое содержание от замдиректора по научно-исследовательской работе и хозяйственной деятельности Тольяттинского государственного университета Руслана Охлопкова.

Операции 
Brazzers в настоящее время возглавляет генеральный директор Feras Antoon, принадлежит и управляется компанией Mindgeek, официально зарегистрированной в Люксембурге.

Brazzers подвергался критике со стороны порно-индустрии за сотрудничество с такими сайтами, как Pornhub. В ответ, в 2009 году, Brazzers начал кампанию по борьбе с пиратством.

Компания была приобретена MindGeek в марте 2010 года.

Награды 
 2009: AVN Award — Лучший порносайт
 2009: AVN Award — Best New Video Production Company
 2009: AVN Award — Best Big Bust Release, Big Tits at School
 2009: XBIZ Award — Партнёрская программа года
 2010: AVN Award — Best Big Bust Series, Big Tits at School
 2011: AVN Award — Best Membership Site Network
 2011: AVN Award — Best Big Bust Series, Big Tits at School
 2011: AVN Award — Best Vignette Release, Pornstar Punishment
 2013: AVN Award — Best Membership Site
 2014: AVN Award — Favorite Studio(Fan Award)
 2014: XBIZ Award — Studio Site of the Year
 2015: XBIZ Award — Adult Site of the Year — Multi-Genre (Brazzers.com)
 2016: XBIZ Award — Adult Site of the Year — Video (Brazzers.com)
 2017: XBIZ Award — Best Art Direction for Storm of Kings

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Brazzers
 
 https://www.trendzz.com 
 

Развлекательные сайты
Порнографические киностудии Канады
Сайты, появившиеся в 2005 году
Порносайты
Компании Монреаля
Кинокомпании по алфавиту